Агшин Аликули оглы Ализаде (; 22 мая 1937, Баку — 3 мая 2014, там же) — советский и азербайджанский композитор, Народный артист Азербайджанской ССР (1987).

Биография 
Родился в Баку. Мать — Бикя-ханум была сестрой Героя Советского Союза Мехти Гусейн-заде, а отец Алигулу Ализаде — знатоком классической поэзии Востока, исполнял народные песни, был близок со многими известными деятелями азербайджанского искусства, такими как поэт Алиага Вахид, композитор Тофик Кулиев.

Ализаде внёс значительный вклад в развитие азербайджанского балета. Он явился создателем первого в Азербайджане героико-эпического балета «Бабек», созданного в 1979 году по поэме Ильи Сельвинского (премьера в 1986 г.). Следующий балет «Путешествие на Кавказ», в котором нашли отражение события азербайджанской истории и образ поэтессы Хуршидбану Натаван, воплотил животрепещущие проблемы современной истории, как бы выражая принцип «прошлое в настоящем». Эта же тенденция проекции событий прошлого в современную жизнь проявилась в последнем одноактном балете «Вальс надежды».

Агшин Ализаде возглавлял Союз Композиторов Азербайджана, являлся Секретарем Правления Союза композиторов СССР.

Скончался 3 мая 2014 года.

Награды и премии 
 Премия Ленинского комсомола Азербайджанской ССР (1967).
 Лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1978)
 Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1982).
 Орден «Знак Почёта» (22 августа 1986).
 Народный артист Азербайджанской ССР (1987).
 Орден «Слава» (1997).
 Орден «Честь» (2012).

Основные произведения 
Балеты

 «Бабек» (1986 год)                                      https://www.youtube.com/watch?v=qi47l8yTaCw&t=52s                                                                                                                                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=NfjB3VbzFhQ                                                                                                                                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=jDJ9pIVBj1U  
 «Путешествие на Кавказ» (2002 год)
 «Вальс надежды» (2008 год)                      https://www.youtube.com/watch?v=6mrt1xoU1ik

Оркестровые сочинения
Пять симфоний
 Симфониф № 1                                            https://www.youtube.com/watch?v=TPVe0iCmBN8
 Симфония №  3                                            https://www.youtube.com/watch?v=hL4MysHVtss
 Симфония №  4                                            https://www.youtube.com/watch?v=DElF9WXSQXA
 Симфония  № 5                                            https://www.youtube.com/watch?v=TPVe0iCmBN8&t=49s
 Концерт для скрипки с оркестром               https://www.youtube.com/watch?v=ABRHi8mc68A
 Поэма для виолончели с оркестром           https://www.youtube.com/watch?v=1DR5Too0nLQ 

Камерно-инструментальные сочинения
Камерная симфония                                  
 «Сельская сюита»                                           https://www.youtube.com/watch?v=EsF-dmNL-8M
 «Детская сюита»                                              https://www.youtube.com/watch?v=hL4MysHVtss
 «Пастораль»                                                   
 «Ашугская»                                                    
"Джанги"                                                          https://www.youtube.com/watch?v=wf3bJWSA3wM&list=RDwf3bJWSA3wM&start_radio=1
 «Портрет» для скрипки и фортепиано
 «Дастан» для фортепиано
 «Старинные игры» для фортепиано             https://www.youtube.com/watch?v=IJroiyGk9D4
 «Диалог» для скрипки и органа.                    https://www.youtube.com/watch?v=gM0utZXUN6k

Вокально-симфонические сочинения
 Кантаты «Азерилер»                                       https://www.youtube.com/watch?v=UIGoRlAMKWM                   
 и «Празднество»                                            https://www.youtube.com/watch?v=KDGpJG0tn24
 Ода «Ана торпаг» («Родная земля»)             https://www.youtube.com/watch?v=QpfP7dFRPTU
 «Баятылар» (хоровой цикл a capella)            https://www.youtube.com/watch?v=RqFfJL4wmBc
 "Старинная Колыбельная " (для хора a capella)
 «Юмореска» (для детского хора)

 Музыка к более чем 50-ти художественным фильмам, мультфильмам, спектаклям

Примечания

Ссылки 
  Агшин Ализаде — Джанги 
  Агшин Ализаде — Бабек
  Агшин Ализаде — Противники-Страницы жизни
 Бабек/Балет/Шедевр                                                      https://www.youtube.com/watch?v=yrBro3TnQvU
 "Tərəf müqabili" (2007) verilişi                                         https://www.youtube.com/watch?v=QhK_ToW8xm4
 Sakit gün - Aqşin Əlizadə (sənədli film 2016)                  https://www.youtube.com/watch?v=T_MPOsdrBCs
 Aqşin Əlizadə /Müsahibə                                                 https://www.youtube.com/watch?v=2-bi3XXQasc
 Aqşin Əlizadə. Portret (film 2011)                                    https://www.youtube.com/watch?v=MCrL6NfA8ZQ

Источники 
 Сайт однофамильцев: Ализаде (азерб.) / Alizade.org
 kultura.az
 Azeri-Bestekarlar…

Балетные композиторы Азербайджана
Музыкальные педагоги Азербайджана
Родившиеся 22 мая
Родившиеся в 1937 году
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Баку
Умершие 3 мая
Умершие в 2014 году
Умершие в Баку
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Музыканты по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Композиторы СССР
Композиторы Азербайджана
Народные артисты Азербайджанской ССР
Делегаты XIX конференции КПСС